Cinderella () — Золушка.
 Cinderella — американская рок-группа, основанная в 1982 году.
  — песня группы The Cheetah Girls (2003).
  — саундтрек бродвейского мюзикла «Золушка» (2013).
 Синдере́лла (Cinderella) — то же, что непочтовая марка.

См. также